Almache, un hameau de la commune  belge de Paliseul située en Région wallonne dans la province de Luxembourg ;
 Almache, un ruisseau de la Région wallonne, affluent de la Lesse.